Jalal est un nom arabe utilisé en prénom ou en patronyme.

Patronyme 

 Ayesha Jalal (née en 1956), historienne pakistano-américaine ;
 Aziza Jalal (née en 1958), chanteuse marocaine ;
 Farida Jalal (née en 1949), actrice indienne de cinéma ;
 Hasina Jalal, militante afghane ;
 Naïssam Jalal (née en 1984), flûtiste franco-syrienne.

Prénom 
Jalal est aussi un prénom.
 Pour les porteurs de ce prénom, voir : .